Пролетарій (множ. Пролетаріат) — незаможній, неімущий, злидень. Одна з центральних категорій соціології Марксизму, ідеології і пропаганди Комуністичної партії СРСР, особливо на початку і в середини 20 століття
 ЗАТ "Лисичанський склозавод «Пролетарій» — завод з виробництва скла у місті Лисичанськ, Луганської області

  
 Пролетарій'' — колишня назва села Таврійське (Верхньорогачицький район, Херсонська область)

Пролетарій — селище у Добринському районі Липецької області
 Пролетарій — селище, Ядрінський район, Чувашія

Інше 
 Пролетарій — підприємство з виробництва скла у Лисичанську Луганської області

Дивись також 
 Пролетар
 Пролетарка
 Пролетарське